Лос Муњиз има више значења:

 Лос Муњиз (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Муњиз (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику